Убрать Картера:

 Убрать Картера — детективный роман Теда Льюиса (1970)
 Убрать Картера — фильм Майка Ходжеса, экранизация (1971) романа
 Убрать Картера — фильм Стивена Кея, экранизация (2000) романа